est la formule brute de plusieurs isomères.

 syringaldéhyde, numéro CAS 
 acide vératrique, numéro CAS 
 protocatéchuate d'éthyle, numéro CAS